Yes Man – libro autobiografico ed umoristico di Danny Wallace del 2006
Yes Man – film statunitense del 2008 con Jim Carrey, tratto dal sopracitato libro